Kaisermuseum kann stehen für Museen in

Österreich
Kaiser Franz Josef-Museum, Groß-Siegharts, 
Stift Neuberg, Neuberg an der Mürz
Liechtenstein
Kaiser Museum Liechtenstein, Nendeln